Hokuspokus ist:

 Hokuspokus, ein Zauberspruch, dessen Herkunft und Bedeutung nicht zweifellos geklärt sind
 Hokuspokus (Curt Goetz), ein Theaterstück (1926) von Curt Goetz
 Hokuspokus (1930) (Der Prozeß Kitty Kellermann), erste Verfilmung des Stückes
 Hokuspokus (1953), Verfilmung des Stückes
 Hokuspokus oder: Wie lasse ich meinen Mann verschwinden...?, Verfilmung des Stückes von 1966
 Hokuspokus mit Alexander Spielfilm der UdSSR von 1980
 Hokuspokus (Dashiell Hammett), ein Krimi
 Hocuspocus (Der Mann, der zweimal war), Theaterstück von Jack Popplewell
 Hokus Pokus, Musikalbum der 257ers
 Hocus Pocus, Filmkomödie von 1993